

Bettingen, municipalité de Rhénanie-Palatinat.
 Bettingen, localité de la ville de Wertheim dans le Bade-Wurtemberg.
 Bettingen (Sarre), localité de la commune  de Schmelz en Sarre.
 Oberbettingen, municipalité de Rhénanie-Palatinat.

Bettingen-Mess, nom allemand de Bettange-sur-Mess, section de la commune de Dippach.
 Bettingen, ancien nom de Kleinbettingen

Bettingen, commune du canton de Bâle-Ville.

Voir aussi 
 
 

Homonymie
Homonymie de toponyme
Homonymie de localités